Tarlov peut désigner :

Personnes 
Tarlov est un patronyme porté par :
 Isadore Tarlov (1905-1970), neurochirurgien américain d'origine russe ;
  (1952-2021), producteur de films américain ;
 Molly Tarlov (née en 1992), actrice américaine.

Autres usages 
 Kyste de Tarlov, décrit par Isadore Tarlov en 1938